Сен-Марсе́ль-д'Арде́ш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 160 км на південь від Ліона, 50 км на південь від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1001 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2359,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Марсель-д'Ардеш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Марсель-д'Ардеш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш